Villa Clara puede referirse a:

 la provincia de Villa Clara, división administrativa de Cuba;
 Villa Clara, localidad de la Argentina;
 Villa Clara, institución deportiva de Cuba; o
 Fútbol Club Villa Clara, institución deportiva de Cuba.